«Самый благоустроенный город России» — ежегодный конкурс среди городов России (с 2010 года — всех муниципальных образований), проводимый Росстроем.

Среди многократных победителей —  Красноярск, Тюмень, Ставрополь, Ульяновск, Хабаровск, Саранск, Стерлитамак, Новороссийск, Ангарск, Пятигорск, Альметьевск, Октябрьский, Ессентуки, Геленджик, Лениногорск.

Цель конкурса 
 повышения активности муниципальных органов исполнительной власти в вопросах проведения реформы жилищно-коммунального хозяйства;
 перехода жизнеобеспечивающей отрасли на работу в современных экономических условиях в режиме безубыточного функционирования;
 выявление городов и поселков городского типа, в которых достигнуты наилучшие результаты.

История конкурса 
Всего с 1997 по 2005 гг. в конкурсе приняло участие более четырёх тысяч городов и поселков городского типа. В 2008 году в конкурсе участвовало около ста городов.

Положение 
Всероссийский конкурс на звание «Самый благоустроенный город России» проводится по трём категориям городов:
 I категория — города, являющиеся административными центрами субъектов Российской Федерации;
 II категория — города с населением от 100 тыс. человек и более;
 III категория — города с населением до 100 тыс. человек.

Материалы для подведения итогов конкурса представляются до 1 февраля. Материалы, представленные позже, неправильно или не полностью оформленные, к рассмотрению не принимаются. Органы местного самоуправления несут ответственность за достоверность сведений, содержащихся в представляемых материалах. Рассмотрение результатов конкурса осуществляется комиссией в течение февраля.

Критерии 
Победителями конкурса признаются города, которые добьются наивысших результатов по следующим направлениям:
 реализация государственных и муниципальных программ социально-экономического развития городов;
 выполнение объёмов жилищного и коммунального строительства;
 выполнение капитального и текущего ремонта жилых домов;
 благоустройство жилищного фонда (подключение к системам водоснабжения и канализации, газификация и другие виды благоустройства);
 установка в жилых и общественных зданиях приборов индивидуального потребления водоэнергоресурсов;
 строительство и капитальный ремонт городских автодорог и тротуаров, а также систем дождевой канализации;
 состояние транспортного обслуживания населения и безопасности дорожного движения;
 содержание в технически исправном состоянии городских инженерных сооружений;
 уровень обеспеченности населения зелёными насаждениями и качество озеленения городской территории;
 замена ветхих инженерных коммуникаций;
 приведение фасадов зданий в надлежащее состояние;
 сохранение историко-культурного и природного наследия;
 сокращение объёмов незавершенного строительства в жилищной и социальной сферах;
 архитектурно-композиционная завершенность и художественная выразительность городской застройки;
 обеспеченность владельцев индивидуальных машин благоустроенными стоянками и гаражами;
 надлежащее санитарное содержание городов;
 обеспечение экологической безопасности проживания населения;
 своевременность выполнения мероприятий по подготовке жилищного фонда и объектов коммунального хозяйства к работе в зимних условиях.

Состав комиссии 
Комиссия состоит из 15 человек. Состав комиссии формируется из специалистов в области:
 жилищно-коммунального хозяйства;
 архитектуры и градостроительства;
 санитарии и эпидемиологии;
 охраны природы;
 экологии;
 безопасности дорожного движения;
 охраны труда;
 представителей органов местного самоуправления.
Персональный состав комиссии утверждается Государственным комитетом Российской Федерации по жилищной и строительной политике по согласованию с соответствующими федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления. Заседание комиссии считается правомочным, если в нём приняло участие не менее двух третей членов комиссии. Решение комиссии оформляется протоколом.

Подведение итогов 
Подведение итогов конкурса проводится ежегодно во второй декаде марта. Критерии устанавливаются:
 по городам I категории — Правительством Российской Федерации;
 по городам II и III категорий — Государственным комитетом РФ по жилищной и строительной политике.

Поощрения 
Городам, занявшим призовые места в конкурсе, вручаются дипломы Правительства Российской Федерации I, II и III степеней и денежные премии.
Вручение дипломов Правительства Российской Федерации и денежных премий производится:
 по городам I категории — Правительством Российской Федерации;
 по городам II и III категорий — Государственным комитетом Российской Федерации по жилищной и строительной политике.

Средства премиального фонда расходуются: не менее 90 % — на развитие городского хозяйства; до 10 % — на премирование работников предприятий, организаций и учреждений, добившихся наивысших результатов в работе по благоустройству города.

Победители 
 2015 год
 По городам I категории:
 1-е место: Ставрополь
 2-е место: Уфа и Хабаровск
 3-е место: Красноярск
 
 По городам II категории:
 1-е место: Октябрьский (Республика Башкортостан)
 2-е место: Альметьевск (Республика Татарстан), Стерлитамак (Республика Башкортостан)
 3-е место: Новороссийск (Краснодарский край)

 По городам III категории:
 1-е место: Чистополь (Республика Татарстан)
 2-е место: Строитель (Белгородская область)
 3-е место: Туймазы (Республика Башкортостан), Сухиничи (Калужская область)

 По сельским поселениям IV категории:
 1-е место: Бриньковское (Красноярский край)
 2-е место: Высокая Гора (Республика Татарстан), Актюбинский (Республика Татарстан)
 3-е место: Трудоармейский (Кемеровская область), Верхнеяркеево (Республика Башкортостан)

 По сельским поселениям V категории:
 1-е место: Красная Горка (Республика Татарстан)
 2-е место: Хвастовичи (Калужская область)
 3-е место: Килинчи (Астраханская область)
 
 
 
 По сельским поселениям VI категории:
 1-е место: Преображеновский (Липецкая область)
 2-е место: Кудринская (Калужская область)
 3-е место: Краснознаменское (Воронежская область), Рощинский (Республика Башкортостан)

 2014 год:
 По городам I категории:
 1-е место: Краснодар
 2-е место: Барнаул и Ульяновск
 3-е место: Тула

 По городам II категории:
 1-е место: Энгельс (Саратовская область), Октябрьский (Республика Башкортостан)
 2-е место: Альметьевск (Республика Татарстан)
 3-е место: Стерлитамак (Республика Башкортостан)

 По городам III категории:
 1-е место: Мамадыш (Республика Татарстан)
 2-е место: Туймазы (Республика Башкортостан), Ртищево (Саратовская область) и Медведево (Республика Марий Эл)
 3-е место: Азнакаево (Республика Татарстан), Сухиничи (Калужская область)

 По сельским поселениям IV категории:
 1-е место: Аскарово (Республика Башкортостан)
 2-е место: Высокая Гора (Республика Татарстан), Актюбинский (Республика Татарстан), Кундышское (Республика Марий-Эл)
 3-е место: Варна (Челябинская область), Верхнемамонское (Воронежская область)

 По сельским поселениям V категории:
 1-е место: Хвастовичи (Калужская область)
 2-е место: Красная Горка (Республика Татарстан)
 3-е место: Тарутино (Калужская область), Бирюли (Республика Татарстан)
 
 
 По сельским поселениям VI категории:
 1-е место: Калужская (Калужская область)
 2-е место: Кудринская (Калужская область), Шишинерское (Республика Татарстан)
 3-е место: Сенькинское (Республика Марий Эл), Крым-Сарай (Республика Татарстан)

 2013 год:
 По всем городам:
 1-е место — Ставрополь;
 2-е место — Ульяновск;
 3-е место — Белгород.
 
 По городам II категории:
 1-е место: Октябрьский (Республика Башкортостан)
 2-е место: Раменское (Московская область)
 3-е место: Муром (Владимирская область), Стерлитамак (Республика Башкортостан)

 По городам III категории:
 1-е место: Мамадыш (Республика Татарстан)
 2-е место: Клинцы (Брянская область)
 3-е место: Учалы (Республика Башкортостан)

 По сельским поселениям IV категории:
 1-е место: Актюбинский (Республика Татарстан)
 2-е место: Большой лог (Ростовская область)
 3-е место: Большенагатнинское (Ульяновская область)

 По сельским поселениям V категории:
 1-е место: Красная Горка (Республика Татарстан)
 2-е место: Тарутино (Калужская область)
 3-е место: Хвастовичи (Калужская область)
 
 По сельским поселениям VI категории:
 1-е место: Преображеновский (Липецкая область)
 2-е место: Кудринская (Калужская область)
 3-е место: Новоимянское (Республика Татарстан)

 2012 год:
 По городам I категории:
 1-е место — Калуга;
 2-е место — Чебоксары и Тамбов;
 3-е место — Кемерово, Владимир
 По городам II категории:
 1-е место — Ангарск;
 2-е место — Обнинск и Пятигорск;
 3-е место — Октябрьский (Республика Башкортостан), Новороссийск (Краснодарский край) и Альметьевск (Республика Татарстан).
 По городам III категории:
 1-е место — Белоярский  (Ханты-Мансийский автономный округ - Югра);
 2-е место — Ессентуки, Лениногорск (Республика Татарстан) и Ливны (Орловская область).
 3-е место — не присуждалось

 2011 год:
 По городам I категории:
 1-е место — Саранск;
 2-е место — Ульяновск и Томск;
 3-е место — Белгород, Барнаул и Махачкала.
 По городам II категории:
 1-е место — Химки;
 2-е место — Арзамас и Магнитогорск;
 3-е место — Октябрьский (Республика Башкортостан), Новороссийск (Краснодарский край) и Альметьевск (Республика Татарстан).
 По городам III категории:
 1-е место — Строитель (Белгородская область);
 2-е место — Клинцы (Брянская область) и Семикаракорск (Ростовская область);
 3-е место — Мамадыш (Республика Татарстан), Медведево (Республика Марий Эл) и Елабуга (Республика Татарстан).
 2010 год:
 По городам I категории:
 1-е место — Великий Новгород ;
 2-е место — Новосибирск и Уфа;
 3-е место — Хабаровск, Саранск и Ижевск.
 По городам II категории:
 1-е место — Нижнекамск (Республика Татарстан);
 2-е место — Набережные Челны (Республика Татарстан) и Старый Оскол (Белгородская область);
 3-е место — Октябрьский (Республика Башкортостан), Новороссийск и Находка.
 По городам III категории:
 1-е место — Строитель (Белгородская область);
 2-е место — Лениногорск (Республика Татарстан) и Мучкапский (Тамбовская область);
 3-е место — Заинск (Республика Татарстан), Раменское (Московская область) и Белоярский (Ханты-Мансийский Автономный округ).

 2009 год

 2008 год:
 По городам I категории:
 1-е место — Хабаровск;
 2-е место — Саранск и Благовещенск (Амурской области);
 3-е место — Тюмень, Ульяновск и Томск.
 По городам II категории:
 1-е место — Ангарск (Иркутской области);
 2-е место — Обнинск (Калужской области) и Пятигорск (Ставропольского края);
 3-е место — Новороссийск, Альметьевск (Республики Татарстан), Октябрьский (Республика Башкортостан).
 По городам III категории:
 1-е место — Геленджик (Краснодарского края);
 2-е место — Ессентуки (Ставропольского края), Ливны (Орловской области) и Лениногорск (Республика Татарстан);
 3-е место — Учалы (Республика Башкортостан), пгт. Безенчук (Самарская область) и Строитель (Белгородская область).

 2007 год:
 По городам I категории:
 1-е место — Новосибирск;
 2-е место — Хабаровск, Ульяновск и Саранск;
 3-е место — Тюмень, Красноярск и Нальчик.
 По городам II категории:
 1-е место — Братск (Иркутской области);
 2-е место — Новороссийск и Альметьевск (Республики Татарстан);
 3-е место — Комсомольск-на-Амуре (Хабаровский край), Октябрьский (Республика Башкортостан) и Череповец (Вологодская область).
 По городам III категории:
 1-е место — Реутов (Московская область);
 2-е место — Выборг (Ленинградская область), Городец (Нижегородская область) и Хворостянка (Самарская область);
 3-е место — Ливны (Орловская область), Агинское (Забайкальский край) и Ессентуки (Ставропольский край).

 2006 год:
 По городам I категории:
 1-е место — Хабаровск;
 2-е место — Красноярск и Саранск;
 3-е место — Тюмень и Анадырь
 По городам II категории:
 1-е место — Стерлитамак (Республика Башкортостан);
 2-е место — Новороссийск, Волжский (Волгоградская область);
 3-е место — Арзамас (Нижегородская область) и Димитровград (Ульяновская область).
 По городам III категории:
 1-е место — Видное (Московская область);
 2-е место — Канаш (Чувашская Республика) и Лениногорск (Республика Татарстан);
 3-е место — Ессентуки (Ставропольский край), Городец (Нижегородская область) и Хворостянка (Самарская область).

 2005 год:
 По городам I категории:
 1-е место — Липецк;
 2-е место — Саранск;
 3-е место — Тюмень, Барнаул.
 По городам II категории:
 1-е место — Ангарск (Иркутская область);
 2-е место — Стерлитамак (Республика Башкортостан);
 3-е место — Новороссийск, Сургут (Ханты-Мансийский Автономный округ).
 По городам III категории:
 1-е место — Избербаш (Республика Дагестан);
 2-е место — Малоярославец (Калужская область);
 3-е место — Лениногорск (Республика Татарстан), Нарткала (Кабардино-Балкарская республика) и Изобильный (Ставропольский край).

 2004 год:
 По городам I категории:
 1-е место — Хабаровск;
 2-е место — Белгород;
 3-е место — Саранск.
 По городам II категории:
 1-е место — Волжский (Волгоградская область);
 2-е место — Новомосковск (Тульская область) и Арзамас (Нижегородская область);
 3-е место — Дербент (Республика Дагестан) и Череповец (Вологодская область).
 По городам III категории:
 1-е место — Дмитров (Московская область);
 2-е место — Ессентуки (Ставропольский край), Кондрово (Калужская область) и Нерюнгри (Республика Саха (Якутия));
 3-е место — п.г.т. Пойковский (Ханты-Мансийский Автономный округ), Канаш (Чувашская республика) и Грязи (Липецкая область).

 2003 год:
 По городам I категории:
 1-е место — Махачкала (Республика Дагестан);
 2-е место — Тюмень;
 3-е место — Нальчик (Кабардино-Балкарская республика), Калуга.
 По городам II категории:
 1-е место — Нижнекамск (Республика Татарстан);
 2-е место — Ангарск (Иркутская область);
 3-е место — Магнитогорск (Челябинская область).
 По городам III категории:
 1-е место — Геленджик (Краснодарский край);
 2-е место — Малоярославец (Калужская область) и Дмитров (Московская область);
 3-е место — Новый Оскол (Белгородская область), Изобильный (Ставропольский край) и Гатчина (Ленинградская область).

 2002 год:
 1-е место — Калуга;
 2-е место — Махачкала;
 3-е место — Хабаровск и Красноярск.

 2001 год:
 1-е место — Чебоксары;
 2-е место — Тамбов;
 3-е место — Астрахань и Махачкала.

 2000 год:
 1-е место — Белгород;
 2-е место — Майкоп;
 3-е место — Астрахань, Красноярск
 1998 год:
 1-е место — Нальчик;
 2-е место — Астрахань;
 3-е место — Уфа, Майкоп
 1997 год:
 1-е место — Санкт-Петербург;
 2-е место — Омск;
 3-е место — Нальчик

Ссылки 
 Международная выставочная компания
 Российская газета
 Города //Сайт газеты «Лента.ру»
 ЖКХ. Жилищно-коммунальное хозяйство. ТСЖ. Коммунальные проблемы. ЖКХ-ИНФО
 Всероссийский конкурс на звание «Самый благоустроенный город России» за 2008 год (ссылка устарела)
 Научно-проектный центр «Лидер»

Примечания 

Конкурсы в России
Города России